Bremermann ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Hans Joachim Bremermann (1926 – 1996), nemško-ameriški matematik in biofizik
 Johann Bremermann (1827 – 1897), nemški slikar, litograf
 Johann Friedrich Bremermann (1842 – 1913), nemški ladijski trgovec in direktor podjetja Norddeutschen Lloyd
 Julia Bremermann (* 1967), nemška igralka
 Oskar Bremermann (1921 – 1999) , nemški podčastnik, nosilec železnega križa

Priimki
Nemški priimki